Duży – amerykańska komedia z 1988 roku
Miejscowości w Polsce:
 Duży Dół
 Duży Potok